Stephen Milne ist der Name folgender Personen:

* Stephen Milne (Mathematiker), US-amerikanischer Mathematiker
 Stephen Milne (Australian-Rules-Footballspieler) (* 1980), australischer Australian-Rules-Footballspieler
 Stephen Milne (Schwimmer) (* 1994), britischer Schwimmer